foi o 17º Imperador do Japão, na lista tradicional de sucessão.

Vida

Segundo o Gukanshō, o livro dos escritos do Monge Jien, foi o filho mais velho do Imperador Nintoku com a Imperatriz Iwa no Hime no Mikoto (filha de Katsuragi Sotsu Hiko). Antes da sua ascensão ao trono, seu nome era Isavo Wake no Mikoto.

Não há datas concretas que podem ser atribuídas a vida deste imperador ou reinado, mas é convencionalmente considerado que Nintoku tornou o príncipe herdeiro com a idade de 31 anos e reinou de 400 (aos 62 anos) a 405 (aos 68 anos), do Palácio Wakasakura no Mya (em Iware na Província de Yamato), morrendo 2 anos depois aos 70 anos.

Durante seu reinado foram construídos vários silos (Kura) em várias províncias.

O lugar de seu túmulo imperial (misasagi) é desconhecido. O Imperador Richu é tradicionalmente venerado num memorial no santuário xintoísta em Sakai, Osaka que é formalmente chamado de Mozu Mimihara no no no Minami Misasagi.

Consortes e filhos 
Consorte Imperial : Kuro-hime (黒媛), filha de Katsuragi no Ashita no Sukune

 Primeiro Filho: Príncipe IwasakanoIchinoenooshiwa (磐坂市辺押磐皇子), pai do Imperador Kenzō e do Imperador Ninken
 Príncipe Mima (御馬皇子, d.456)
 Princesa Aomi no Himemiko (青海皇女, 441-484)

Imperatriz: Princesa Kusakanohatabino-hime (草香幡梭皇女), filha do Imperador Ōjin

 Princesa Nakashi no Hime (中磯皇女), esposa do Príncipe Ōkusaka, posteriormente casou-se com o Imperador Anko

Concubina: Futohime no Iratsume (太姫郎姫), filha do Príncipe Funashiwake

Concubina: Takatsuru no Iratsume (高鶴郎姫), filha do Príncipe Funashiwake

Ancestrais

Ver também 
 Lista de imperadores do Japão

Richu